Klasztor Świętego Stefana w Meteorach w Grecji
 Monaster św. Stefana w Iranie